Dubrovnik bezeichnet

 die Stadt Dubrovnik
 die Republik Ragusa
 den Zerstörer Dubrovnik (Schiff, 1931) der Königlich Jugoslawischen Marine, Anfang der 1930er Jahre
 die kroatische RoRo-Fähre Dubrovnik (Schiff, 1979)